Сегунда 1968/1969 () — 37-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Турнир выиграл клуб «Севилья», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон. Также в высший дивизион получили путевку «Сельта» и «Мальорка», занявшие, соответственно, второе и третье места.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетели «Алькояно», «Депортиво Алавес», «Месталья», «Кадис», «Илиситано», «Херес Индастриаль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за сохранение места 
Плей-офф проводится между командами, занявшими 13-16 места в Сегунде и командами Терсеры.

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1968/69 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1968/69 на footballdatabase.eu 

1968/1969
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1968 году
Спорт в Испании в 1969 году